Ша́ндор (Александр Игнатьевич) Варья́ш () (19 января 1885 года — 27 сентября 1939 года) — венгерский математик и логик, философ-марксист и историк философии, революционер.

Биография 
Родился в Венгрии в семье мелкого ремесленника Игнаца и Аннуат Вейсов. После смерти матери и второй женитьбы отца вынужден был уйти из новой семьи отца с пятью братьями и сестрами, которых самостоятельно воспитал. Жена — Варьяш (Кемень) Ирма Альбертовна. Варьяш А. И. и Варьяш И. А. похоронены на Новодевечьем кладбище (Москва). Брат —  — министр финансов в Венгерском правительстве 1919 года, в СССР — руководитель иностранного отдела и член правления Центросоюза СССР и РСФСР.

Окончил историко-филологический факультет Будапештского университета, присуждена ученую степень PhD по теме диссертации «Трансцендентальная дедукция категорий», а также получил математическое образование в Берлинском университете.. В 18 лет взял псевдоним Варьяш.

В Будапештском университете вступил в Социал-демократическую партию Венгрии, был активным партийным работником, читал в Будапеште лекции по марксизму для рабочих, в 1917 организовал союз социал-демократических учителей. Осенью 1918 года был назначен в Будапештский университет профессором философии. Во время Революции астр 1918 года был одним из организаторов «Пропагандистского общества» (затем переименованного в «Секцию научной и популярной пропаганды»), занимался составлением пропагандистских брошюр по рабочему движению, истории революционного движения.

С 1919 года — член Коммунистической партии Венгрии. В Венгерской Советской республике был профессором Будапештского университета, членом Будапештского Совета и его комиссии по вопросам просвещения, а также исполкома Союза учителей и Союза государственных служащих. Во времена Венгерской советской республики являлся руководителем Отдела пропаганды Социалистической партии Венгрии, организовал первую партийную школу. Ш. Варьяш был известным ученым, соратником экономиста Е. Варги (в СССР — академик, директор Института мировой экономики АН СССР).

После падения социалистического правительства в Венгрии был приговорен к 12 годам каторги.. Представители научной мировой общественности обращались к венгерским властям с требованием освободить Ш. Варьяша. В 1922 году в результате обмена властями СССР военнопленных венгров на руководителей венгерского правительства 1919 г., был интернирован в СССР. Прибыв в СССР в 1922 году, выучил русский язык, преподавал на русском языке.

Его пригласили на работу в Институт красной профессуры, затем в Тимирязевский НИИ, затем был направлен на работу профессором на Механико-математический факультет Московского государственном университета им. М. В. Ломоносова, где читал лекции по истории механики и руководил аспирантами.

Был участником философских дискуссий 1920-х годов. Занимался исследованием логики, истории механики 17-18 вв. В фундаментальном труде «Логика и диалектика» впервые разработал теоретические основы математических операторов, явившись одним из первопроходчиков кибернетики. Первым опубликовал в СССР статью о вопросах фрейдизма, где обосновал непротиворечивость психологических исследований с точки зрения теории марксизма. В 1928—1929 годах издал на русском языке первую в СССР книгу о диалектике у Ленина и монографию о диалектической логике.

Работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР.

Преподавал в Институте красной профессуры.

В 1925—1929 годах — научный сотрудник по методологии естествознания в Тимирязевском НИИ.
      
Действительный член секции истории философии Института научной философии РАНИОН.

С 1932 года — профессор механико-математического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, где читал курс лекций по истории и философии механики и математики.

Библиография 
 Формальная и диалектическая логика // Под знаменем марксизма.1923. № 6-7 — М.: Материалист, 1923—290 стр.
 История философии и марксистская философия истории. // Вестник Коммунистической академии. 1924. № 9.
 Фрейдизм и его критика с точки зрения марксизма . В кн.: Фрейдизм и его критика с точки зрения марксизма. Вологда, 1926.
 История новой философии. М.-Л., Госиздат РСФСР, 1926. Т.1. Ч.1. Рационалистический идеализм и материализм. VIII, 341 с.; Т.1. Ч.2. Системы эмпиризма, материализма и сенсуализма. V [3], 242 с. (Рукопись).
 Логика и диалектика — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1928. — 517 с.
 Диалектика у Ленина. Популярное изложение философии диалектического материализма на основании сочинений Ленина. М.-Л., 1928.
 Об общих законах диалектики в книге Энгельса «Диалектика природы» // Диалектика в природе. М., 1928.
 Материя и её атрибуты. // «Диалектика в природе, сб. 4». М., 1929.

Примечания

Литература 
 
 
 Философия не кончается… Из истории отечественной философии. XX век: В 2 — х кн. Под ред. В. А. Лекторского. Кн. I. 20-50-е годы. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1998. — С.138-139
 Философия Гегеля и современность. М., 1973. С.304.
 

Философы по алфавиту
Философы Венгрии
Философы XX века
Математики Венгрии
Коммунисты Венгрии
Революционеры Венгрии
Венгерская советская республика